Чемпиона́т А Ли́ги Литвы по футбо́лу 2018 го́да — 30-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу. Проводился по такой же системе, как и в прошлом сезоне.

Планировалось, что в турнире примут участие 7 клубов предыдущего сезона А Лиги и победитель I лиги Паланга. Они сыграли по системе «каждый с каждым» в 4 круга. Команда, занявшая 8-е место, вылетела в I лигу. Клуб, ставший седьмым, сыграл переходные матчи. Команды, занявшие 1-6-е места, сыграли ещё 1 круг.

Лицензирование 
Сразу после окончания сезона-2017 заявки на получение лицензии для участия в А Лиге подали 8 клубов. Среди них были все участники прошлого чемпионата, кроме Утениса, и победитель I лиги. Представители Утениса заявили, что будут получать лицензию в I лиге.

Первое заседание комитета состоялось 1 февраля 2018 года. Все 8 клубов получили лицензии на участие в А Лиге.

Участники

География соревнования

Турнирная таблица

Лидеры чемпионата

Результаты матчей

Первый и второй круг

Третий и четвёртый круг

Пятый круг

Турнирная таблица

Переходные матчи 

|}

Пояснения к таблицам

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Кубок Литвы по футболу 2018

Примечания 

Чемпионат Литвы по футболу
Литва
Спорт в Литве в 2018 году